Det här är en lista över städer och orter i Georgien, indelad i tre separata delar efter antal invånare i själva 
Georgien och de två utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien. Även om de två utbrytarrepublikerna inte är erkända av flertalet länder är de de-facto självständiga från Georgien sedan början av 1990-talet.

Städer och orter i Georgien 
 Det här är en lista över de största städerna och orterna i Georgien enligt folkräkningarna från 1982, 2002 och senast 2009 utfärdat av det statistiska departementet i Georgien.

Städer och orter i Abchazien 
 Det här är en lista över de största städerna och orterna i den autonoma republiken Abchazien. Uppgifterna för 1989 är officiella uppgifter från det statistiska departementet i Georgien, medan uppgifter för 2010 är inofficiella uppskattningar av The World Gazetteer.

*  Inofficiell beräknad uppgift

Städer och orter i Sydossetien 
 Det här är en lista över städer och orter i utbrytarrepubliken Sydossetien. Uppgifter för 1989 är officiella uppgifter från det statistiska departementet i Georgien, uppgift för 2010 är inofficiell uppskattning från The World Gazetteer.

*  Inofficiell beräknad uppgift 

 
Georgien